Но́улз () — ирландская фамилия. Известные носители:
 Ноулз, Бейонсе (род. 1981) — американская певица.
 Ноулз, Гарри (род. 1971) — американский кинокритик.
 Ноулз, Дарвард (1917—2018) — багамский яхтсмен, олимпийский чемпион 1964 года.
 Ноулз, Деннис — австралийский тренер по лёгкой атлетике.
 Ноулз, Джеймс Шеридан (1784—1862) — ирландский драматург и актёр.
 Ноулз, Джордж Беочамп (1790—1862) — британский ботаник и хирург.
 Ноулз, Карл (1910—1981) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
  (род. 1990) — американский консервативный политический обозреватель.
  (род. 1942) — британский консервативный политик.
 Ноулз, Малколм (1913—1997) — американский педагог.
 Ноулз, Марк (род. 1971) — багамский профессиональный теннисист и тренер.
 Ноулз, Патрик (Реджиналд Лоуренс Ноулз; 1911—1995) — британский актёр.
 Ноулз, Пол (1946—1974) — американский серийный убийца.
 Ноулз, Сирил (1944—1991) — английский футболист, выступавший на позиции левого защитника.
 Ноулз, Соланж (род. 1986) — американская певица.
 
 Ноулз, Шаника (род. 1988) — американская актриса.
 Ноулз, Уильям (1917—2012) — американский учёный-биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии за 2001 год.
 Ноулз, Фрэнк (1891—1951) — английский футболист.
 Ноулз, Чарльз, 1-й баронет (ок.1704—1777) — офицер британского королевского флота, участник Войны четверного альянса, Войны за ухо Дженкинса, а также Семилетней войны.